Tschalăkow oder Tschalakow (bulgarisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Georgaki Tschalakow (1815–1882), osmanischer Würdenträger, siehe Georgaki Çalakoglu
 Georgi Tschalăkow Wălkowitsch (1833–1892), osmanischer Arzt und bulgarischer Außenminister, siehe Georgi Walkowitsch
 Nikola Tschalakow (1856–1923), bulgarischer Politiker, Bürgermeister von Plowdiw 
 Stojan Tschalăkow (1768–1850), bulgarisch-osmanischer Großkaufmann
 Wălko Tschalăkow (Wălko Tschalăkow der Ältere; 1765–1841), bulgarisch-osmanischer Großkaufmann und Haupt-Steuereinnehmer
 Walko Kurtowitsch Tschalakow (Walko Tschalakow der Jüngere), bulgarisch-osmanischer Großkaufmann und Haupt-Steuereinnehmer